HMS Strömstad har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Strömstad (1718) – Skottpråm sjösatt år 1718
HMS Strömstad (T141/R141) – torpedbåt (senare robotbåt) av Norrköpingsklass

Se även
Strömstad